Mateo hace referencia a varios artículos:

Véae:

Personas
 Mateo (nombre), nombre propio masculino.
 Mateo el Evangelista, uno de los doce apóstoles elegidos por Jesús de Nazaret.
 Mateo I de Foix (s.XIV), vizconde de Castellbó y señor de Montcada.
 Mateo I Orsini (s. XIII).
 Mateo I Visconti (1250-1322), señor de Milán.
 Mateo II Visconti (1319-1355), señor de Milán.
 Gonzalo Mateo (n. 1953), autor de nombres científicos —Mateo—.
 Eduardo Mateo (1940-1990), músico uruguayo.

Artes
 Matteo  la persona que canta con la voz más rara del mundo
 Mateo (película), argentina, de 1937, dirigida por Daniel Tinayre.

Además
 Mateo (carruaje), en Argentina, un tipo de vehículo.
Matt (desambiguación)